Segoviano – abitanti di Provincia di Segovia
Segoviano – abitanti di Segovia (Colombia)